Wroblewsky ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Wroblewsky (1744–1818), polnischer Orgelbauer in Dänemark und Norwegen
 Clement de Wroblewsky (* 1943), deutsch-französischer Übersetzer, Autor, Musiker und Pantomime
 Helga de Wroblewsky, deutsche Chansonsängerin
 Pascal von Wroblewsky (* 1962), deutsche Jazzmusikerin und Schauspielerin
 Rahel von Wroblewsky (* 1964), deutsche Schriftstellerin und Journalistin
 Vincent von Wroblewsky (* 1939), deutsch-französischer Übersetzer, Philosoph und Literaturwissenschaftler

Siehe auch:

 Wróblewski